Bomretirensi – abitanti di Bom Retiro do Sul
Bomretirensi – abitanti di Bom Retiro